Nikolai Maximow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Maximow (Wasserballspieler) (Nikolai Michailowitsch Maximow; * 1972), kasachisch-russischer Wasserballspieler
 Nikolai Michailowitsch Maximow (* 1956), russischer Admiral